Pasiphaë, een figuur uit de Griekse mythologie
Pasiphae (maan), een maan van Jupiter
Pasiphae, een schilderij uit 1943 van Jackson Pollard
Pasiphae, een compositie van Samuel Adler